Yugo steht für:
 Zastava Yugo, auch Jugo, jugoslawisch-serbisches Automodell
 Yugo (Pakistan), Kleinstadt im Distrikt Ghanche, Gilgit-Baltistan, Pakistan
 Yugo-Klasse, nordkoreanische Klein-Ubootklasse zur Infiltration und Spionage

Siehe auch:
 Jugo

Abkürzung